Хеффернан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеффернан, Джон (род. 1981) — британский актёр.
 Хеффернан, Дин (род. 1980) — австралийский футболист.
 Хеффернан, Мэриан (род. 1982) — ирландская легкоатлетка.
 Хеффернан, Роберт (род. 1978) — ирландский легкоатлет.